Quinchao – isola del Cile ad ovest dell'isola di Chiloé
 Quinchao – comune del Cile sulla parte occidentale dell'isola di Quinchao